Werkendam (gemeente), een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Werkendam (plaats), een plaats in de Noord-Brabantse gemeente Altena
 Werkendam (schip, 2018)